Příjmení Binet nosí více významných osobností:

 Alfred Binet (1857–1911) – francouzský psycholog 
 Hélène Binet (* 1959) –  švýcarská fotografka
 Jacques Philippe Marie Binet (1786–1856) – francouzský matematik a astronom
 Laurent Binet (* 1972) – francouzský spisovatel a překladatel